Mikołaj Naruszewicz (zm. 1575)
 Mikołaj Naruszewicz (zm. 1603)
 Mikołaj Kazimierz Naruszewicz (zm. 1672)